Kearney bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kearney (Arkansas)
 Kearney (Maryland)
 Kearney (Mississippi)
 Kearney (Missouri)
 Kearney (Nebraska)
 Kearney (New Mexico)
 Kearney (North Carolina)
 Kearney (Pennsylvania)
 Kearney County, Verwaltungseinheit in Nebraska

in Nordirland:
 Kearney (County Down)

Personen:
 Bernard W. Kearney (1889–1976), US-amerikanischer Politiker
 Bryan Kearney, irischer DJ und Musikproduzent
 Caroline Kearney († 2006), irische Triathletin 
 Dave Kearney (* 1989), irischer Rugby-Union-Spieler
 Dyre Kearney († 1791), US-amerikanischer Politiker
 Hagen Kearney (* 1991), US-amerikanischer Snowboarder
 Hannah Kearney (* 1986), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Ian Kearney (* 1987), englischer Fußballspieler
 James Edward Kearney (1884–1977), Bischof von Rochester
 Kenneth Kearney (1924–2006), australischer Rugby-Union-Spieler
 Mat Kearney (* 1978), US-amerikanischer Songwriter und Sänger
 Michael Kearney (Schauspieler) (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Kearney (* 1984), US-amerikanisches Wunderkind
 Milo Kearney (* 1938), US-amerikanischer Historiker
 Oran Kearney (* 1978), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 Patrick Wayne Kearney (* 1940), US-amerikanischer Serienmörder
 Paul Kearney (* 1967), nordirischer Fantasy-Autor
 Philip Kearny (1815–1862), US-amerikanischer General 
 Raymond Augustine Kearney (1902–1956), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Brooklyn
 Rob Kearney (* 1986), irischer Rugby-Union-Spieler
 Ruth Kearney, irische Schauspielerin
 Tony Kearney (* 1954), irischer Snookerspieler

Kearney steht außerdem für:
 Titularbistum Kearney, ein ehemaliges Titularbistum
 Kearney (Unternehmen), eine Unternehmensberatung

Siehe auch:
 Kearney Township
 Kearny